

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sośnice – część wsi Brzeziny w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Sośnice – część wsi Wielopole Skrzyńskie w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie

Zobacz też 
 Sośni, Sośnia, Sośnie, Sośniak, Sośniakówka, Sośnica, Sośnicowice, Sośnina, Sośniny